Жреб за квалификације за ВТА Премијер 5 турнир Тениско првенство Дубаија 2011. Квалификације су се играле 12. и 13. фебруара. Учествовале су 32 тенисерке, од којих је седам добило специјалне позивнице организатора за играње у квалификацијама.

Носиоци 

  Анастасија Пављученкова (квалификовала се)
  Пенг Шуеј (квалификовала се)
  'Ајуми Морита (квалификовала се)
  Моника Никулеску (финале)
  Кристина Бароа (квалификовала се)
  Шанел Схеперс (квалификовала се)
  Кирстен Флипкенс (прво коло)
  Тамира Пашек (финале)

<ol start="9">
 '''Џанг Шуеј (квалификовала се)
 Алберта Бријанти ''(финале)
 Катерина Бондаренко ''(финале)
 Весна Манасјева ''(финале)
 Марија Елена камерин ''(финале)
 '''Зузана Кучова (квалификовала се)
 Нурија Љагостера Вивес (квалификовала се)
<li> Куруми Нара ''(прво коло)
</ol>

 Квалификанткиње 

  Анастасија Пављученкова  Пенг Шуеј  Ајуми Морита  Зузана Кучова'''

<li>  Кристина Бароа
<li>  Шанел Схеперс
<li>  Џанг Шуеј
<li>  Нурија Љагостера Вивес

Жреб

Прва група

Друга група

Трећа група

Четврта група

Пета група

Шеста група

Седма група

Осма група

Извор 
 Жреб за квалификације 

Тениско првенство Дубаија 2011.